Peyton Place steht für:

Literatur:
 Die Leute von Peyton Place, Roman von Grace Metalious aus dem Jahr 1956, der im fiktiven Ort Peyton Place in Neuengland spielt
 Rückkehr nach Peyton Place, Folgeroman zu Die Leute von Peyton Place von Grace Metalious aus dem Jahr 1959
 Girl from Peyton Place. A Biography of Grace Metalious. Biografie über Grace Metalious von ihrem Ehemann George Metalious aus dem Jahr 1965
 Looking for Peyton Place, Roman von Barbara Delinsky aus dem Jahr 2005

Medien:
 Glut unter der Asche, deutscher Titel der Film-Adaption von Peyton Place aus dem Jahr 1957
 Return to Peyton Place (Film), Fortsetzung des Films Glut unter der Asche aus dem Jahr 1961
 Peyton Place (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie die von 1964 bis 1969 auf ABC ausgestrahlt wurde und auf dem gleichnamigen Buch von 1956 basiert
 Return to Peyton Place (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie die von 1972 bis 1974 auf NBC ausgestrahlt wurde
 Murder in Peyton Place, US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1977, der auf der Fernsehserie von 1964 basiert
 Peyton Place: The Next Generation, US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1985, der auf der Fernsehserie von 1964 basiert
 Peyton Place, 1989 veröffentlichtes Lied der Band Squeeze vom Album Frank

Siehe auch:

 Payton’s Place, Jazz-Album von Nicholas Payton aus dem Jahr 1995
 Peyton’s Places, Sport-Fernsehsendung mit Peyton Manning